Os Ossos do Barão pode se referir a:

Os Ossos do Barão, peça teatral de Jorge Andrade
 Os Ossos do Barão (1973), telenovela de 1973, com Paulo Gracindo (Globo)
 Os Ossos do Barão (1997), telenovela de 1997, com Leonardo Villar (SBT)

Desambiguações de artes